Podwójna gra (Nad Tisoj) – radziecki film z 1958 w reżyserii Dmitrija Wasiljewa
 Podwójna gra (A Different Loyalty) – brytyjski film z 2004 w reżyserii Marka Kanievski
 Podwójna gra (Two for the Money) – amerykański film z 2005 w reżyserii D.J. Caruso
 Podwójna gra (Kfulim) – izraelski serial telewizyjny z 2015